І́гор Микола́йович Єлісє́єв (  — ) — капітан Збройних сил України.

Життєпис 
Народився в місті Кунгур, Пермський край (РРФСР) у родині військового. Шкільні роки пройшли у Монголії — там на той час служив його батько. Проходив строкову службу в НДР, закінчив військове училище. Служив у Прибалтійському й Прикарпатському військових округах.

При формуванні Збройних сил України прийняв присягу на вірність Українському народові, службу продовжив в Тернопільській області. По завершенні військової служби оселився в місті Кременчук, понад 13 років працював у пресувальному цеху Крюківського вагонобудівного заводу штампувальником.

Мобілізований 31 січня 2015 року, капітан, командир взводу, 131-й окремий розвідувальний батальйон.

Помер 5 червня 2015 року під час несення служби поблизу смт. Володарське. Згідно офіційної версії — загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю під час несення служби.

Похований 9 червня 2015-го в Кременчуці у секторі Героїв АТО, Свиштовське кладовище.

Без Ігоря лишилися дружина, син, два онуки.

Вшанування 
 нагороджений відзнакою «За вірність народу України» І ступеня (рішення Полтавської обласної ради від 21 жовтня 2015 року, посмертно).

Посилання 
 Єлісєєв Ігор Миколайович 
 Український Меморіал

Уродженці Пермського краю
Померли в Нікольському районі
Поховані в Кременчуці